

Geografia
Equador
Cuenca (Equador) — cidade
Cuenca (cantão)

Espanha
Cuenca (Espanha) — cidade e município
Cuenca (província) — cidade

Filipinas
Cuenca (Batangas)

Peru
Cuenca (distrito de Huancavelica)
Cuenca (distrito de Huarochirí)

Desambiguações de topônimos